Игнатю́к () — фамилия, распространенная на территории Украины, Белоруссии, России, Польши. Известные носители:
 Игнатюк, Андрей Владимирович (род. 1975) — белорусский футболист.
Игнатюк Алексей (род. 1979)  — бизнес-консультант, автор первой российской методики и одноименной книги "Лень-мышLEANие. МЕТОДИКА ВНЕДРЕНИЯ LEAN ПО-РУССКИ", Ридеро, 2018. 
 Игнатюк, Ирина Владимировна — белорусская исполнительница гитарной музыки, обладательница премии «Серебряный граммофон».
 Игнатюк, Лука Емельянович (1877 — после 1917) — член IV Государственной думы от Волынской губернии], крестьянин.
 Игнатюк, Марк Александрович (1879 — после 1907) — член II Государственной думы от Волынской губернии, крестьянин.
 Ленин, Михаил Францевич (Игнатюк; 1880—1951) — русский театральный актёр.

Ледокол 
Владимир Игнатюк (бывший Arctic Kalvik) — ледокол Мурманского морского пароходства, названный в честь В. А. Игнатюка.

См. также